

Identité sociale 

 Butch, une identité sociale lesbienne

Patronyme 
Le mot anglais «  », abréviation de «  » (boucher), est utilisé comme surnom par de nombreuses personnalités :
 Butch Ballard (1918 - 2011), batteur de jazz américain ;
 Butch Beard (né en 1947), joueur et entraîneur de basket-ball ;
 Butch Bouchard (1919 - 2012), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Butch Buchholz (né en 1940), joueur de tennis américain ;
 Butch Carter (né en 1958), joueur américain de basket-ball ;
 Butch Cassidy (1866 - vers 1908), bandit américain ; 
 Butch Goring (né en 1949), joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Butch Graves (né en 1962), joueur américain de basket-ball ;
 Butch Hartman (né en 1965), cinéaste américain ;
 Butch Henry (né en 1968), joueur américain de baseball ;
 Butch James (né en 1979), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Butch Johnson (né en 1955), archer américain ;
 Butch Keeling (1905 - 1984), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Butch Lee (né en 1956), joueur de basket-ball américain ;
 Butch Leitzinger (né en 1969), pilote automobile américain ;
 Butch Lochner (1931 - 2010), joueur de rugby sud-africain ;
 Butch Morris (1947 - 2013), musicien de jazz américain ;
 Butch Miller (né en 1944), catcheur néozélandais ;
 Butch Otter (né en 1942), homme politique américain ; 
 Butch Patrick (né en 1953), acteur américain ;
 Butch Reynolds (né en 1964), athlète américain spécialiste du 400 mètres ;
 Butch van Breda Kolff (1922 - 2007), entraîneur de basket-ball américain ;
 Butch Vig (né en 1955), batteur et producteur de rock américain ;
 Butch Walts (né en 1955), joueur de tennis américain ;
 Butch Warren (1939 - 2013) contrebassiste de hard bop américain ;
 Butch (1993), catcheur britannique.

Personnages 
 Butch Coolidge, personnage du film Pulp Fiction (1994) ;
 Butch le bouledogue, personnage de Walt Disney ;

Cinéma 
 Butch and Sundance: The Early Days, film de Richard Lester sorti en 1979 ;

Musique 
 Butcher Babies, groupe de heavy metal américain ;